Wamp steht für:
Wamp (Kleine Nete), indirekter Zufluss der Nete in Belgien

Familienname:
Zach Wamp (* 1957), republikanischer Abgeordneter im US-Kongress

WAMP steht als Akronym für:
Windows, Apache, MySQL, and PHP, Programmpaket für Web-Anwendungen, siehe LAMP (Softwarepaket)
Web Application Messaging Protocol, Protokoll zur Übertragung von Datenpaketen

Siehe auch:
 Vamp

Abkürzung